Snelling può riferirsi a:

Persone 
Jason Snelling – giocatore di football americano statunitense
Thomas Snelling – numismatico britannico

Luoghi 
Snelling – CDP della California
Snelling – città della Carolina del Sud

Altro 
4379 Snelling – un asteroide